Scary Stories to Tell in the Dark steht für:
 Scary Stories to Tell in the Dark (Buchserie), Buchserie von drei Kurzgeschichtensammlungen von Alvin Schwartz
 Scary Stories to Tell in the Dark (Film), US-amerikanischer Film von André Øvredal aus dem Jahr 2019